Partido Progresista Unido puede hacer referencia a:

 Partido Progresista Unido de Antigua y Barbuda.
 Partido Progresista Unido de Bangladés.
 Partido Progresista Unido de Barbados.
 Partido Progresista Unido de Irlanda del Norte.
 Partido Progresista Unido de Zambia.
 Partido Progresista Unido de Nueva Zelanda, que existió brevemente antes de volver a constituir al Partido Demócrata Cristiano.